Мирза Абу Бакр Дуглат (также Аба Бакр или Абу Бекр Кашгари — август—сентябрь 1514) — правитель дуглатского Манглай-Субе в восточной части Центральной Азии, эмир племени дуглат. В 1465 году Мирза Абу Бакр возглавил государство Яркенд в западной Кашгарии (часть Могулистана), которое включала также оазисы Хотан и Кашгар (он взял Кашгар в 1480 году). Он был сыном Саниз-мирзы, сына Мир Сайида Али, последний был эмиром в Кашгаре, который восстановил контроль над городом династией дуглатов, изгнав местного правителя Тимуридов в 1435 году.

Он успешно противостоял нападениям Йунус-хана, против которого восстал в 1479-80 гг. Султан-Ахмад-хан I, сын Йунус-хана, отнял у него Кашгар в 1499 году, но удержать его не смог. Султан-Саид-хан отнял у него Кашгар в 1514 году; опасаясь потерять также Яркенд и Хотан, он передал власть своему старшему сыну Джахангиру Мирзе и попытался бежать в Ладакх. Он был перехвачен и убит преследователями, посланными Султан Саид-ханом примерно в 30 километрах (20 милях) к северу от современного Хайдуллы.

Жены, дети и потомки

Жены и дети 
 Нигар ханум Хусн - дочь Эсен-Буги.
 Джахангир Мирза
 Ханзада Бегум - дочь Султан Махмуд мирзы.
 Туранги Мирза.
 Бустангир Мирза.

Потомки

Во времена восстания уйгуров под предводительством Джахангир-ходжи одним из противников предводителя павстанцев выступал потомок Мирзы Абу Бакра —  Исхак-Бек. А в период очередных волнений в Куче в 1864 году восставшие решили предложить возглавить их сыну Исхак-бека — Ахмад-вану.

Примечания

Литература 
 Demetrius Charles Boulger, The Life of Yakoob Beg, Athalik Ghazi and Badaulet, Ameer of Kashgar, pp. 34-6
Могулистан
Дуглаты
Яркендское ханство
Уйгуры
Кашгария